Елена Анатольевна Худашова (10 июля 1965, Хабаровск, РСФСР, СССР) — советская российская баскетболистка. Центровая. Рост — 195 см. Заслуженный мастер спорта СССР (1992).

Окончила Волгоградский ГИФК.

Биография 
В 1982—1988 годах — игрок «Динамо» (Новосибирск). В 1989—1992 — «Динамо» (Волгоград).

После Олимпиады в Барселоне играла (1992—1994) во французском «Шаль-лез-О Баскет», где в сезоне 1992/93 ее тренером был Вадим Капранов.

Затем выступала в итальянских клубах «Каффе Барбера» (Мессина) и «Вилла Пини» (Кьети).

Работала главным тренером женского БК «Мытищи-МГУЛ». В настоящее время живёт во Франции.

Достижения 
 Чемпионка ОИ 1992
 Бронзовый призёр ОИ 1988
 Серебряный призёр ЧМ 1998
 Чемпионка Европы 1987, 1989, 1991
 Серебряный призёр ЧЕ 2001
 Бронзовый призёр ЧЕ 1999
 Чемпионка СССР 1987, 1988
 Чемпионка Франции 1993

Баскетболисты СССР
Баскетболисты России
Игроки сборной СССР по баскетболу
Игроки сборной России по баскетболу
Мастера спорта России международного класса
Заслуженные мастера спорта СССР
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Олимпийские чемпионы от Объединённой команды
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы Европы по баскетболу
Чемпионы СССР по баскетболу
Выпускники Волгоградской академии физической культуры
Игроки ЖБК «Динамо» Новосибирск
Игроки ЖБК «Кьети»
Баскетбольные тренеры России
Спортсмены Хабаровска